Донован () — англомовне чоловіче особове ім'я, з ірландськими коренями, похідне від особового імені , що складається з елементів donn («шатен» або «вождь») + dubh («чорний») + зменшувальний суфікс -án.

Відомі носії особового імені:
 Донован Бейлі (;  1967) — канадський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1996).
 Донован Леон (;  1992) — французький футболіст, воротар.
  (;  1968) — американський актор.
 Донован Рікеттс (;  1977) — ямайський футболіст та тренер, виступав на позиції воротаря.
 Донован Скотт (;  1947) — американський актор.
 Донован Стюарт Коррелл (; 1908—1983) — американський ботанік.
 Донован Філіпс Літч (;  1946) — шотландський співак, автор пісень та гітарист, що виступає під сценічним ім'ям «Donovan».

Див. також 
 Донован (прізвище)

Примітки 

Ірландські імена